Хамре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1959) — норвежский музыкант.
  (1918—1990) — норвежский генерал.
 Хамре, Тур Хеннинг (род. 1979) — норвежский футболист, завершивший игровую карьеру.